Ла Раизуда има више значења:

 Ла Раизуда (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Раизуда (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Раизуда (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику